Ча́рный — еврейская фамилия.

Известные носители :
 Чарни, Барух Нахман (1886—1938) — деятель еврейского социалистического движения, поэт, прозаик, литературовед, редактор
 Чарный, Давид Исаакович (1934—2020) — российский продюсер и бизнесмен, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1994).
 Чарный, Исаак Абрамович (1909—1967) — советский механик и математик
 Чарный, Марк Борисович (Маркус Борисович Чарный; 1901—1976) — российский литературовед

См. также 
 Чарни, Даниэль (1888—1959) — поэт, прозаик, мемуарист, публицист, переводчик
 Чарни, Карми (1925—1994) — израильский поэт, переводчик, редактор, преподаватель
 Нигер, Шмуэль (настоящая фамилия Чарный; 1883—1955) — еврейский литературный критик и публицист, писал на идише